Фінал Кубка Америки з футболу 1997 — фінальний матч 38-го розіграшу міжнародного турніру Кубка Америки з футболу, організованого КОНМЕБОЛ. Гра відбулась 29 червня 1997 року на стадіоні «Ернандо Сілес» в Ла-Пасі (Болівія), де зустрілись збірні Бразилії та Болівії. З рахунком 3:1 перемогу здобули бразильці. Це п'ята перемога бразильців у Кубку Америки.

Шлях до фіналу

Матч

Подробиці

Посилання 
 Інформація про фінал на RSSSF 
 Інформація про турнір на RSSSF 

1997
Матчі збірної Бразилії з футболу
Події 29 червня
Червень 1997